Ashikaga pode ser:

 Ashikaga (Tochigi), cidade na prefeitura de Tochigi, Japão
 Clã Ashikaga, do Período Muromachi
 Xogunato Ashikaga, do clã acima

Desambiguação